3×3 basketbal voor mannen  is een van de nieuwe onderdelen op de Olympische Zomerspelen 2020. Acht landen hebben zich voor het toernooi geplaatst dat plaatsvindt zaterdag 24 juli tot en met woensdag 28 juli 2021 in de Aomi Urban Sports Venue in Tokio.

Groepsfase

Stand

Wedstrijden

Knockout fase

Speelschema

Einduitslag

Mannen 3x3
3×3-basketbal op de Olympische Spelen